

Cinema 
 The Lady Killer – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Lady Killer – cortometraggio del 1915 diretto da Norval MacGregor
 The Lady Killer – cortometraggio del 1931 diretto da Albert H. Kelley

Letteratura 
 The Lady-Killer – romanzo di Henry De Vere Stacpoole del 1902

Musica 
 The Lady Killer – album di Cee Lo Green del 2010

Pagine correlate 
 Lady Killer